Кубок России по футболу 2019/2020 — соревнование для российских футбольных клубов, проводившееся Российским футбольным союзом. Турнир, проводившийся по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получил право сыграть в Лиге Европы 2020/2021 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России 2019/2020 (в случае «золотого дубля» с серебряным медалистом РПЛ) в матче за Суперкубок России 2020.

Титул защищал московский «Локомотив», который вылетел на стадии 1/16 финала от «Балтики» (1:1, пен. — 1:4).

В связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, розыгрыш турнира, как и проведение других соревнований, в марте 2020 года был приостановлен. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение о возобновлении розыгрыша кубка, и составлена структура календаря оставшейся части сезона-2019/20. Перенесённый (и не сыгранный к моменту приостановки соревнований) четвертьфинал «Шинник» — «Урал» в итоге прошёл 24 июня. 29 июня РФС была определена дата проведения полуфинальных матчей — 19 июля. Финал — 25 июля в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене».

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 18 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 54 клуба (не участвуют фарм-клубы);
④ Третий дивизион (МРО): 5 клубов: «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск), «Химик-Август» (Вурнары), «Вайнах» (Шали), «Металлург-Магнитогорск», «Благовещенск»;
⑤ Четвёртый дивизион (регион.): 3 клуба: «Кубань Холдинг» (ст. Павловская) — Чемпионат Краснодарского края, «Делин» (Ижевск) — чемпионат Татарстана, «Электрон» (Великий Новгород) — чемпионаты Новгородской и Ленинградской областей.
Итого — 96 клубов.

1/256 финала 
«Запад» и «Центр»

«Урал-Приволжье»

«Юг»

1/128 финала

«Запад» и «Центр»

«Урал-Приволжье»

«Юг»

«Восток»

1/64 финала

«Запад» и «Центр»

«Урал-Приволжье»

«Юг»

«Восток»

1/32 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды ФНЛ. 18 команд ФНЛ и 14 команд нижестоящих лиг (победители матчей 1/64 финала) образовывали восемь групп по территориальному признаку, а пары внутри групп определялись жребием. В случае, если соперниками клубов ФНЛ были клубы нижестоящих лиг, то команды ФНЛ проводили матчи в гостях.

По решению Исполкома РФС часть матчей была перенесена с 21 августа на 3 сентября.

Турнирная сетка

1/16 финала 
На этой стадии в турнир вступили команды РПЛ, они проводили матчи в гостях.

Жеребьёвка 1/16 финала, которая также сформировала сетку на последующие стадии, прошла 4 сентября в прямом эфире «Матч ТВ».

1/8 финала 

* Хозяин поля определился жеребьёвкой 27 сентября.

1/4 финала 

* Хозяин поля определился жеребьёвкой 22 ноября

Матч «Шинник» — «Урал» первоначально был перенесён на более поздний срок из-за неготовности поля команды хозяев, затем была определена дата 18 марта, но из-за пандемии коронавируса игра была отложена на неопределённый срок. После того, как матч был отменён по причине неготовности поля, игра планировалась проводиться на стадионе «Арена Химки». В итоге матч прошёл 24 июня на стадионе «Шинник».

1/2 финала 
После четвертьфинальных матчей возникла неопределённость с местом проведения полуфинала между «Зенитом» и «Спартаком». По регламенту Кубка, действовавшего до розыгрыша 2017/18, хозяином поля в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала становилась та команда, которая в данном розыгрыше провела меньшее количество домашних матчей (в случае равного количества таких матчей хозяин определялся жребием) — в данном случае хозяином бы становился «Зенит». В сезоне Кубка 2018/19 матчи 1/4 и 1/2 финала состояли из двух матчей, и данное правило было исключено из регламента. В розыгрыше 2019/20 матчи на данной стадии вновь стали проводиться из одного матча, однако правило определения хозяина поля в регламент возвращено не было. В регламенте есть пункт о совместной комиссии, которая в том числе рассматривает вопросы, связанные с местом проведения матчей. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступал за проведение матча на «Газпром Арене», владелец «Спартака» Леонид Федун склонялся к жеребьёвке. Дополнительно выяснилось, что хозяин матча «Химки» — «Торпедо» определялся по старому регламенту.

9 июня на заседании исполнительного комитета РФС было принято решение о проведении полуфинальной игры между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. В РФС признали, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.

После матча Дмитрий Парфёнов подал в отставку.

Финал

Ссылки 
 Кубок России 2019/2020 на сайте ПФЛ
 Регламент Кубка России 2019/2020

Примечания 

Кубок России по футболу
Россия
Россия 2